Xiaomi Mi 11 Ultra — смартфон, розроблений компанією Xiaomi, що є покращеною версією Xiaomi Mi 11 Pro. Був представлений на МЕГАпрезентації Xiaomi 29 березня 2021 року.

В Україні смартфон був представлений 29 квітня 2021 року разом із Xiaomi Mi 11i, Mi Smart Band 6 та Mi TV Q1 75.

Дизайн 

Екран виконаний зі скла Corning Gorilla Glass Victus. Задня панель виконана з кераміки. Нижній та бокові торці виконані з алюмінію, а верхній торець — з глянцевого пластику.

Знизу розміщені роз'єм USB-C, динамік, мікрофон та слот під 2 SIM-картки. Зверху розташовані другий динамік, другий мікрофон та ІЧ-порт. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфону.

Xiaomi Mi 11 Ultra продається в кольорах Ceramic/Cosmic Black (чорний), Ceramic/Cosmic White (білий).

Технічні характеристики

Платформа 
Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 888 та графічний процесор Adreno 660.

Батарея 
Батарея отримала об'єм 5000 мА·год та підтримку 67-ватної швидкої, швидкої 67-ватної бездротової зарядки та зворотної бездротової зарядки потужністю 10 Вт. Особливістю батареї стало використання нового анода з оксиду кремнію, що дозволило збільшити об'єм акумулятора, не збільшуюучи його розмір.

Камера 
Смартфон отримав основну потрійну камеру 50 Мп, f/2.0 (ширококутний) + 48 Мп, f/4.1 (перископічний телеоб'єктив) з 5x оптичним, 10x гібридним та 120x цифровим зумом + 48 Мп, f/2.2 (ультраширококутний) з фазовим автофокусом Dual Pixel, лазерним автофокусом, оптичною стабілізацією та здатністю запису відео в роздільній здатності 8K@24fps. Особливістю основного сенсора на 50 Мп став розмір його матриці 1/1.12", що дуже близький до розміру матриці у фотокамерах.

Фронтальна камера отримала роздільність 20 Мп, діафрагму f/2.2 (ширококутний) та здатність запису відео в роздільній здатності 1080p@60fps.

Екран 
Екран E4 AMOLED, 6.81", WQHD+ (3200 × 1440) зі щільністю пікселів 515 ppi, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення екрану 120 Гц та круглим вирізом під фронтальну камеру, що знаходиться зверху в лівому кутку. Також в екран вмонтований сканер відбитку пальця.

Також у блоці тилової камери розташований додатковий AMOLED-дисплей, що аналогічний тому, що стоїть у Mi Smart Band 5, а отже він має діагональ 1.1", роздільну здатність 294 × 126 зі щільністю пікселів 290 ppi. На дисплеї можна відображати годинник, вигляд якого можна налаштувати, робити селфі на основну камеру, приймати або відкликати дзвінки та бачити кількість відсотків зарядку акумулятора під час зарядки пристрою.

Звук 
Смартфон отримав стереодинаміки. Динаміки розташовані на верхньому та нижньому торцях. Динаміки, як і у молодших моделей, були розроблені в співпраці з Harman Kardon.

Пам'ять 
Смартфон продається в комплектаціях 8/256, 12/256 та 12/512 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфон був випущений на MIUI 12 на базі Android 11. Був оновлений до MIUI 14 на базі Android 13.

Галерея

Примітки

Посилання 

 

Mi 11 Ultra
Фаблети
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони із записом відео в 8K
Мобільні телефони, представлені в 2021 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Телефони з подвійним екраном
Смартфони, зняті з виробництва